Чемпионат России по тхэквондо 2020 года среди мужчин и женщин проходил с 9 по 15 ноября в Москве. В соревнованиях приняли участие представители 46 регионов.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Протокол чемпионата России по тхэквондо 2020

Чемпионаты России по тхэквондо
Чемпионаты России в 2020 году
2020 год в тхэквондо
Ноябрь 2020 года в России
Спортивные соревнования в Москве